El Dátil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Dátil, Navojoa, 
 El Dátil, Baja California Sur, 
 El Dátil, Huatabampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar